Капелла Никколина () — небольшое помещение (6,6 × 4 м) в одном из старейших помещений Апостольского дворца в Ватикане, в башне папы Иннокентия III (XIII век), первоначально служила личной капеллой папы Николая V. Отсюда название. Капелла посвящена Св. Стефану и Св. Лаврентию. Росписи работы Фра Беато Анджелико и Беноццо Гоццоли (1448) сохранились лишь на трёх стенах:
 
Верхний ярус фресок посвящён жизни Св. Стефана (Церковь в Иерусалиме):
 Св. Стефан получает дьяконство от св. Петра
 Св. Стефан раздаёт милостыню
 Проповедь св. Стефана
 Диспут св. Стефана
 Св. Стефана ведут на казнь
 Казнь св. Стефана.

Нижний ярус посвящён Св. Лаврентия (Церковь в Риме):
 Св. Лаврентий получает дьяконство от св. Сикста
 Св. Сикст передаёт св. Лаврентию сокровища церкви
 Св. Лаврентий раздаёт милостыню
 Св. Лаврентий перед трибуналом императора Валериана
 Казнь св. Лаврентия.

Фрески в капелле сохранились лишь на трёх стенах (алтарь южной стены был разрушен).

Литература

См. также 
 Апостольский дворец

Ссылки 
 Вид западной стены
 Вид северной стены
 Вид восточной стены

Музеи Апостольского дворца
Капеллы Апостольского дворца
Фрески Апостольского дворца
Картины фра Беато Анджелико
Ренессансные фресковые циклы